Клейстока́ктус ( от   — «закрываю» и κάκτος) — род южноамериканских кактусов с колонновидными или полегающими ребристыми стеблями. В недавнее время в него был включён целый ряд ранее самостоятельных родов кактусов. Назван так в связи со строением цветков, которые практически всегда закрыты и представляют собой трубки длиной от 2 до 9 сантиметров. Родина — предгорья Анд, холмистые и скалистые районы Боливии, Перу, Уругвая и западной Аргентины.

Характеристики 

Впервые клейстокактусы описаны в 1861 году французским ботаником Шарлем Лемером. Род объединяет 49 видов столбовидных (напр. Клейстокактус Штрауса), горизонтальных (Клейстокактус изумрудноцветковый) или ползучих (Клейстокактус Винтера), в зависимости от вида, кустарниковидных кактусов, ветвящихся у основания. Длина стеблей разнится от 30 сантиметров, как, например, у клейстокактуса Баумана, до 3 метров у прямостоящих древовидных растений. Диаметр стеблей также сильно варьируется. Например, у молодых клейстокактусов Винтера он не превышает одного-двух сантиметров. Другие виды, достигая в высоту двух метров, имеют в диаметре 8-9 сантиметров. Рёбра неглубокие и многочисленные, в среднем их 15-25. Ареолы также многочисленны, посажены близко друг к другу и несут в себе множество щетинковидных колючек разной длины (от 5 миллиметров у молодых и низкорослых растений до 5 сантиметров у старых древовидных кактусов) и цвета (белых, серых, жёлтых, коричневых, красных). Радиальные колючки (7—30) тонкие, прямые, 0,3—1,5 см длиной. Центральные колючки (1—3) игловидные, до 5 см длиной. Из-за частых ареол и сближенных рёбер многочисленные колючки некоторых клейстокактусов почти полностью скрывают стебель растения. Популярный в культуре клейстокактус Штрауса по этой причине прозван «белой свечкой». Растут кактусы этого рода относительно быстро, за вегетативный сезон в среднем приращивая 3-5 сантиметров.

Цветение 

Одной из примечательных особенностей клейстокактусов является их обильное цветение.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 43 вида:

Примечания 

Кактусовые
Флора Южной Америки